India
Distretto di Hamirpur – distretto dell'Himachal Pradesh
Distretto di Hamirpur – distretto dell'Uttar Pradesh